

Cinema 
The Three Musketeers – film del 1916 diretto da Charles Swickard
I tre moschettieri (The Three Musketeers) – film del 1921 diretto da Fred Niblo
Eroi senza patria (The Three Musketeers) – film del 1933 diretto da Colbert Clark e Armand Schaefer
I tre moschettieri (The Three Musketeers) – film del 1935 diretto da Rowland V. Lee 
D'Artagnan e i tre moschettieri (The Three Musketeers) – film del 1939 diretto da Allan Dwan
I tre moschettieri (The Three Musketeers) – film del 1948 diretto da George Sidney
I tre moschettieri (The Three Musketeers) – film del 1973 diretto da Richard Lester
I tre moschettieri (The Three Musketeers) – film del 1993 diretto da Stephen Herek 
Topolino, Paperino, Pippo: I tre moschettieri (Mickey, Donald, Goofy: The Three Musketeers) – film d'animazione del 2004 prodotto da Walt Disney Pictures
I tre moschettieri (The Three Musketeers) – film del 2011 diretto da Paul W.S. Anderson

Televisione 
The Three Musketeers – film per la televisione trasmesso sulla CBS nel 1960
The Three Musketeers – film per la televisione del 1969

Altro 
The Three Musketeers – videogioco del 1987 per computer